Aufforderung zum Tanz ist

 ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1934
 eine deutsche TV-Komödie aus dem Jahr 1977, siehe Aufforderung zum Tanz (Film)
 ein Klavierstück von Carl Maria von Weber, siehe Aufforderung zum Tanz (Weber)